Су́ксдорф () — шведская фамилия. Известные носители:

 Суксдорф, Арне (1917—2001) — шведский кинорежиссёр.
  (1915—2010) — шведский архитектор.
  (1904—1960) — шведский хоккеист.
  (1932—1989) — шведский скульптор.
  (1927—2015) — шведский фотограф и детский писатель.